Der Skisprung-Continental-Cup 2017/18 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup bestand wie jedes Jahr aus Wettbewerben für Herren und für Damen sowie aus je einem Sommer-Continental-Cup und einem Winter-Continental-Cup.

Die FIS gab im April 2017 den vorläufigen Wettkampfkalender bekannt. Der Sommer-Continental-Cup wurde von Juli bis Oktober 2017 in neun Austragungsorten ausschließlich in Europa ausgetragen. Der Winter-Continental-Cup wurde zwischen Dezember 2017 und März 2018 in insgesamt 13 Austragungsorten in Europa sowie je einem in Japan und in den Vereinigten Staaten ausgetragen.

Während des Sommer-Continental-Cups wurde bei den Herren erstmals die Beskiden-Tour ausgetragen. Sie fand vom 18. bis 20. August 2017 in Szczyrk, Wisła (beide Polen) und Frenštát pod Radhoštěm (Tschechien) statt und umfasste jeweils ein Einzelspringen an den drei Austragungsorten.

Teilnehmende Nationen

Herren 
Es nahmen Springer aus 21 Nationen am Continental Cup der Männer teil.

Frauen 
Es nahmen Springerinnen aus 18 Nationen am Continental Cup der Frauen teil.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Gesamtwertung

Herren

Damen

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2017/18
 Skisprung-Grand-Prix 2017

Weblinks 
Continental Cup Herren

Continental Cup Damen

Einzelnachweise 

2017/18
Wintersport-Continental-Cup 2017/18